

Astronomia
 Barrow – cratere lunare

Geografia
 Barrow – nome con cui era precedentemente nota la città di Utqiaġvik nel nord dell'Alaska
 Barrow – villaggio e parrocchia civile inglese appartenente alla contea del Rutland 
 Barrow – fiume dell'Irlanda
 Barrow – isola dell'Australia
 Barrow-in-Furness – città inglese sede del distretto omonimo della Cumbria
 Punta Barrow – promontorio dell'Alaska

Persone
 Adama Barrow – politico gambiano
 Arthur Barrow – bassista e tastierista statunitense
 Dean Barrow – politico beliziano
 Ed Barrow – dirigente sportivo statunitense
 Errol Barrow – politico barbadiano
 Geoff Barrow – musicista e produttore discografico inglese
 George Barrow – geologo britannico, codificatore dell'omonima serie geologica
 Isaac Barrow – ecclesiastico, erudito e matematico inglese
 John Barrow – calciatore e allenatore di calcio inglese
 John Barrow – politico statunitense
 John Barrow – funzionario, scrittore ed esploratore britannico
 John David Barrow – cosmologo e professore universitario britannico
 Lamin Barrow – giocatore di football americano statunitense
 Modou Barrow – calciatore gambiano
 Musa Barrow – calciatore gambiano
  Reginald Haynes Barrow - Storico inglese (1893-1984)
 Sarah Barrow – tuffatrice britannica

Altro
 Barrow Association Football Club – società polisportiva inglese